O Panda 4x4 foi lançado em 1983 pela Fiat, na base do Panda 45, que já se encontrava em circulação desde 1980, sendo o desenho de Giorgetto Giugiaro, e a mecânica 4x4 da responsabilidade da Austriaca Steyr-Puch, que também equipa os Mercedes G-Class, Vauxhall Cavalier, Jeep Grand Cherokee e muitos mais topos de gama, esta mecânica é simples e eficiente, tem tracção dianteira ou ás quatro rodas, accionada por uma alavanca (sistema puch), através de veio de transmissão do movimento, ás rodas traseiras por meio de três troncos. De salientar que a tracção ás quatro rodas pode ser “ligada” ou “desligada” em andamento, isto desde 1984, só á uns anos algumas marcas, diziam-se pioneiras no assunto. O Panda 4x4 encontra-se homologado a Europa e não só como um veículo todo-o-terreno.

Ao longo dos anos o Panda 4x4, sofreu algumas alterações.

·1983 a 1987 – O primeiro modelo do Panda 4x4 tem o código de MARK 1 (Série I). Este Panda 4x4 surgiu sobre dois dos protótipos de Giorgetto Giugiaro, o Strip e o Offroader. Equipado com um motor 965cc da Autobianchi, usando a mesma mecânica 4x4 de hoje, a essência do MARK 1 era simplicidade e o sentido prático. Os assentos dianteiros eram acolchoados, o assento traseiro era prendido no lugar por 2 barras e por certas molas, este assento podia ser usado como o normal, plano dobrado, ou ser deitado de maneira a ser formada uma cama conjuntamente com os assentos dianteiros. O MARK 1 teve a placa da matricula situada no meio do para choques. Os pequenos gráficos 4x4 foram colocados no lado. Este veículo era bem aceite por enfermeiros, por veterinários, agricultores, empresas de telecomunicações e eléctricas, e pelos moradores das zonas montanhosas da Europa. O MARK 1 teve um tablier muito simples, que desse primazia ao espaço de armazenamento dianteiro muito grande. Em 1986 foi produzido o Panda 4x4 Van, que era propulsionado por um motor 1300cc a gasoleo com 37cv.

·1987 a 1991 – O segundo modelo do Panda 4x4 tem o código de MARK 2 (Série II - Modelo Padrão e Sisley). Os MARK 2 foram baseados no MARK 1 tendo-se alterado a motorização para um motor FIRE, motor este que fora elaborado pela Fiat em parceria com a Peugeot, embora a Peugeot nunca os tivesse utilizado. Outras das diferenças deste modelo era, o isqueiro com pulso de disparo, a possibilidades de abrir as janelas traseiras, a gaveta para o rádio, os vidros coloridos e a escova de limpeza do vidro traseiro. A única maneira que era possível diferenciar o interior de um 4x4 de um 4x2 era: a alavanca para seleccionar a tracção 4x4, a luz de advertência de tracção 4x4 “ligada” no tablier. Dentro do MARK 2, surgiu uma edição especial, o Panda 4x4 Sisley. O Sisley foi um projecto da conhecida marca de vestuário Sisley-Benneton, e tinham como particularidades em relação ao MARK 2, limpa faróis, pintura metalizada, inclinometro, rodas brancas, porta skis, um tablier especial para o Sisley, tecto duplo em lona, bancos dianteiros e traseiro para além de terem o símbolo de uma canoa foram melhorados em termos de conforto e fixação, várias partes do veículo possuíam dizeres 4x4 SISLEY (portas, cintos de segurança e os pequenos “tampões” das rodas), etc. Este modelo do Panda 4x4 Sisley foi fabricado em quatro cores, verde tropical, bordeaux, azul agadir e cinzento quartzo, sendo esta última mais rara.

·1990 Saíram alguns Panda 4x4 chamados de CLX, que não eram mais do que um panda normal só que com tracção às quatro.

·Desde1991 - O terceiro modelo do Panda 4x4 tem o código de MARK 3 (Série III - Country Club e Trekking). O MARK 3 continuou realmente apenas o sucesso da marca 2, em todo o caso, o MARK 3 ganhou uma grade nova e deixou de ter o símbolo Panda 4x4 – Steyr-Puch na mala traseira, passando a ter os dizeres Panda 4x4, gravados na mesma. A capacidade do motor elevou-se a um motor de FIRE de 1108cc, acoplado ainda à mesma transmissão. Os limpa faróis existentes no Sisley foram abandonados. Novas opções e equipamento foram introduzidas ao longo dos anos deste modelo até hoje, entre as quais destacam-se; vidros resistentes ao calor, fecho central, vidros elétricos à frente, um novo tablier e novo forro interior.

Em 2000 a Fiat comemorou os vinte anos de fabrico do Fiat Panda e os dezessete anos do Panda 4x4. Mas, vozes discordantes dizem que a Fiat irá deixar de produzir o Panda 4x4, e outras dizem que não, a ver vamos, resta-nos esperar, no entanto a Fiat Portuguesa, já deixou de comercializar os Panda 4x4. Mas ... agora com o lançamento do novo Fiat Panda na versão 4x2, já se fala de uma versão 4x4, lá para outubro de 2004 e um mês depois aparece o Fiat Simba, um outro pequeno 4x4 da Fiat. Finalmente em 2005 a Fiat lançou o sucessor do "velhinho" Panda 4x4, este apesar de ter saído com o nome do seu antecessor, tal não era para acontecer, pois a Fiat inicialmente queria chamar-lhe GINGO, tal só não sucedeu, pois a RENAULT ameaçou levar a Fiat ao tribunal, alegando que o nome é muito parecido com Twingo.

O Panda no Lisboa-Dakar
Para a edição de 2007 do Lisboa-Dakar, a Fiat preparou 2 Pandas para competirem na categoria T2.

Os carros, que eram conduzidos por Miki Biasion e Bruno Saby, estavam equipados com motores 1.3L MultiJet turbodiesel (105 HP/78 kW às 4500 rpm), com uma caixa manual de 6 velocidades.

Modelos Panda 4x4

Primeira Geração (1983)
 Panda 4x4 Sisley V1
 Panda 4x4 Sisley V2
 Panda 4x4 CLX
 Panda 4x4 Country Club V1
 Panda 4x4 CLX
 Panda 4x4 Country Club V2
 Panda 4x4 Trekking

Segunda Geração (2005)
 Panda 4x4 Climbing 1,2
 Panda 4x4 Climbing 1,3 Mjet
 Panda 4x4 Cross 1,3 Mjet
 Panda 4x4 Monster 1,3 Mjet

Terceira Geração (2013)
 Panda 4x4 0,9 TwinAir Turbo
 Panda 4x4 1,3 Mjet

Ligações externas
 página do Clube Panda 4x4net

Panda 4x4
Veículos com tração 4×4
Automóveis de 1983